Ringkissen steht für:

 Ringkissen (Hochzeit), rechteckiges oder herzförmiges Kissen zur Platzierung der Hochzeitsringe
 Ringkissen (Medizin), ringförmiges Kissen zu medizinischen Zwecken wie der Dekubitusprophylaxe oder bei Steißbein #Steißbeinbruch

Siehe auch:
 Sitzring